Пе́плум () — многозначный термин, может означать:
 Пеплум — жанр исторических кинофильмов.
 Пеплум — женская верхняя одежда в Древнем Риме, аналог греческого пеплоса.